Санто Доминго Тепустепек има више значења:

 Општина Санто Доминго Тепустепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Тепустепек (Санто Доминго Тепустепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику